Werner Friedli ist der Name folgender Personen:

* Werner Friedli (Mathematiker) (1893–1936), Schweizer Mathematiker
 Werner Friedli (Fotograf) (1910–1996), Schweizer Fotograf